Am Ende des Weges bezeichnet folgende Filme:

 Am Ende des Weges (1959), tschechischer Kriminalfilm
 Am Ende des Weges (1981), US-amerikanisches Melodram
 Am Ende des Weges (1983), US-amerikanisches Melodram
 Am Ende des Weges – Eine wahre Lügengeschichte, US-amerikanisch-deutsch-polnisches Filmdrama von Aaron Schneider